Verdensmesterskaberne i tennis på hardcourt 1920 var det fjerde VM i tennis på hardcourt, som på det tidspunkt i tennishistorien i praksis betød grusbaner. Mesterskaberne havde været suspenderet siden 1914 på grund af første verdenskrig og var således de første i seks år. De blev arrangeret af L’Union des Sociétés Française de Sports Athlétiques og spillet i Stade Français i bydelen Saint-Cloud i Paris, Frankrig i perioden 23. - 30. maj 1920. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double. Mesterskabet var officielt anerkendt som verdensmesterskab af International Lawn Tennis Federation.

William Laurentz fra Frankrig blev mesterskabets store spiller, idet han vandt tre VM-titler. I finalen i herresingle besejrede han sin landsmand André Gobert med 9–7, 6–2, 3–6, 6–2. De to finalister i herrsingleturneringen vandt sammen herredoubletitlen, og i finalen vandt de over det rumænsk-sydafrikanske par Nicolae Mişu og Cecil Blackbeard med 6–4, 6–2, 6–1. Og sidst men ikke mindst sejrede han sammen med Germaine Golding i mixed double-turneringen, hvor de i finalen besejrede Suzanne Amblard og Max Decugis på walkover.

Damesingletitlen blev vundet af briten Dorothy Holman, som i finalen slog spanieren Francisca Subirana med 6–0, 7–5. I damedoublerækken vandt Dorothy Holman og Phyllis Satterthwaite over franskmændene Germaine Golding og Jeanne Vaussard med 6–3, 6–1.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 30 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt.

Turneringen blev vundet af William Laurentz fra Frankrig, som i finalen besejrede sin landsmand André Gobert med 9–7, 6–2, 3–6, 6–2, og som dermed vandt sin første verdensmesterskabstitel i herresingle. Laurentz tabte blot et enkelt sæt i løbet af turneringen.

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af 15 spillere. Titlen blev vundet af briten Dorothy Holman, som i finalen slog spanieren Francisca Subirana med 6–0, 7–5, og som dermed vandt sin eneste verdensmesterskabstitel i damesingle i karrieren.

Herredouble 

I herredouble blev det til fransk sejr, idet de to singlefinalister, William Laurentz og André Gobert vandt finalen over det rumænsk-sydafrikanske par Nicolae Mişu og Cecil Blackbeard med 6–4, 6–2, 6–1. Det var franskmændenes anden VM-titel i herredouble, eftersom de et halvt år tidligere også havde sejret ved VM på overdækket bane.

Nedenstående resultater er sandsynligvis ukomplette.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af syv par, og rækken blev vundet af Dorothy Holman og Phyllis Satterthwaite, som i finalen vandt over franskmændene Germaine Golding og Jeanne Vaussard med 6–3, 6–1, og de sikrede sig dermed deres første og eneste VM-titel i damedouble i karrieren.

Mixed double 

Mixed double-turneringen havde deltagelse af 16 par, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt. Mesterskabet blev vundet af William Laurentz og Germaine Golding, som dermed begge vandt deres første verdensmesterskab i mixed double. Det franske par vandt finalen over landsmændene Max Decugis og Suzanne Amblard på walkover.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Hardcourt Championships 1920  
 Championnats du monde sur terre battue - Simple messieurs 1920 
 Tennis Forum - Complete World Hard Court Championships results (1912-14; 1920-23)

Noter 

1920
Tennis i 1920